Jovem Pan FM é uma emissora de rádio brasileira com concessão em Hidrolândia e sediada em Goiânia, capital do estado do Goiás. Opera no dial FM na frequência 106,7 MHz, é afiliada à Jovem Pan FM.

História  
Anteriormente a fundação da atual afiliada da Jovem Pan FM na capital goiana, a rede chegou a ter uma afiliada entre 1994 e 1999 e operava inicialmente na frequência de 88,5MHZ, em seguida mudou-se para a frequência 94,9MHZ que atualmente opera a Interativa FM (hoje grande concorrente da rede na capital). Em 2003 foi anunciado o retorno da rede na cidade, no inicio a emissora operava em 91,1 MHz.

Alguns anos depois a ANATEL entregou uma concessão a frequência para o aumento de potencia na região e com isso passou a ser sintonizada nos 106,7 MHz onde pode ser sintonizada até hoje. Em questão de audiência nas rádios do segmento pop, a emissora ocupa a vice-liderança atrás apenas da sua concorrente: a Interativa FM.

Ligações externas 
 
 

Jovem Pan FM Goiânia
Goiânia
Estações de rádio fundadas em 2003